Op het toernooi van Wimbledon in 1984 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 27 juni tot en met 8 juli 1984.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigers Wendy Turnbull en John Lloyd prolongeerden hun titel. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Kathy Jordan en Steve Denton in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Australische Turnbull had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Brit Lloyd geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Marcella Mesker kwam in actie met de Amerikaan Drew Gitlin – zij bereikten de tweede ronde.
 Betty Stöve en de Zuid-Afrikaan Frew McMillan strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1984